Косминский () — польская фамилия. Известные носители:

 Косминский, Аарон (1865—1919) — польский эмигрант, проживавший в Лондоне; один из подозреваемых в Уайтчепельских убийствах под прозвищем Джек Потрошитель.
 Косминский, Алексей Петрович
 Косминский, Антоний — польский писатель.
 Косминский, Евгений Алексеевич (1886—1959) — советский академик-медиевист.
 Косминский, Питер (род. 1956) — британский писатель, режиссёр и продюсер.
  (1837—1883) — польский врач-офтальмолог, историк медицины.

См. также 
 Косминский Камень